Бенчли ()

Фамилия:
 Бенчли, Питер (1940—2006) — американский писатель
 Бенчли, Роберт (1889—1945) — американский журналист и актёр